Hotel Imperial – film del 1918 diretto da Jenő Janovics
Hotel Imperial – film del 1927 diretto da Mauritz Stiller
Hotel Imperial – film del 1939 diretto da Robert Florey